Stamati este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Constantin Stamati (1786–1869), scriitor român basarabean.
 Teodor Stamati (1812–1852), cărturar și pedagog român.
 Constantin Stamati-Ciurea (1828–1898), scriitor, prozator, dramaturg și publicist român basarabean.

Vezi și
 Stamate